

Persone 
 Gustaf Joop – fotografo tedesco
 Jette Joop – stilista, designer e politica tedesca
 Wolfgang Joop – stilista, designer e scrittore tedesco